Шапаренко — фамилия.
 Шапаренко, Александр Максимович (род. 1946) — советский спортсмен (гребля на байдарках). Двукратный олимпийский чемпион.
 Шапаренко, Григорий Минович (род. 1948) — Герой Социалистического Труда.
 Шапаренко, Константин Константинович (1908—1941) — советский ботаник, палеобатаник, сотрудник БИН.
 Шапаренко, Николай Владимирович (род. 1998) — украинский футболист, полузащитник.